Die Saison 2009/10 der Oberliga Niedersachsen war die 63. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die zweite als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Letztmals wurde die Oberliga Niedersachsen in zwei Staffeln ausgetragen, wodurch die Spielzeit als Qualifikation für die eingleisige Oberliga diente.

Den Meistertitel und den Aufstieg in die Regionalliga in der Staffel West sicherte sich der TSV Havelse mit drei Punkten Vorsprung auf den Vorjahresmeister VfB Oldenburg. In der Staffel Ost feierte die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig die Meisterschaft und den Regionalliga-Aufstieg mit zwei Zählern Vorsprung auf den TuS Heeslingen. Die beiden Staffelmeister spielten anschließend den Gewinner der Niedersachsenmeisterschaft aus. Im Gesamtresultat der beiden Partien setzte sich die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig durch und gewann zum vierten Mal den Titel des Niedersachsenmeisters.

Die Mannschaften auf den Rängen 2 bis 8 jeder Staffel qualifizierten sich direkt für die eingleisige Oberliga, während die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 10 in einer Relegation gegen die Meister der vier Bezirksoberligen fünf weitere Plätze ausspielten. Die Mannschaften ab dem elften Platz stiegen in die in Landesliga umbenannte Bezirksoberliga ab. Aus den Bezirksoberligen schafften der SV Arminia Hannover und Teutonia Uelzen über die Relegation den Aufstieg in die Oberliga, während Oberligist SVG Göttingen 07 im abschließenden Entscheidungsspiel der Relegationsrunde in die Landesliga abstieg. Aus der Regionalliga Nord stieg der Goslarer SC 08 in die eingleisige Oberliga ab.

Die Torschützenkönige wurden Manuel Brunne vom SV Ramlingen/Ehlershausen mit 29 Toren in der Staffel West und Eike Noparlik von Eintracht Northeim mit 24 Toren in der Staffel Ost.

Staffel West

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Ost

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Niedersachsenmeisterschaft 
Die beiden Tabellenersten der Staffeln West, TSV Havelse, und Ost, Eintracht Braunschweig II, spielten nach Beendigung der Saison in zwei Spielen den Gewinner der Niedersachsenmeisterschaft aus. Das Hinspiel in Havelse endete 1:1, ehe Braunschweig das Rückspiel vor heimischer Kulisse mit 3:1 gewann und sich zum vierten Mal den Titel des Niedersachsenmeisters sicherte.

|}

Relegation zur Oberliga 
Die Tabellenneunten und -zehnten der beiden Staffeln West und Ost sowie die Tabellenersten der vier Bezirksoberliga-Staffeln spielten nach Beendigung der Saison eine Relegation um fünf freie Plätze in der eingleisigen Oberliga Niedersachsen aus.

Die acht Teams spielten zunächst in zwei Gruppen à vier Mannschaften eine Einfachrunde. Der Tabellenerste und -zweite jeder Gruppe qualifizierten sich direkt für die Oberliga in der folgenden Spielzeit. Die beiden Drittplatzierten ermittelten in einem Entscheidungsspiel den fünften und letzten Teilnehmer. Die unterlegene Mannschaft sowie die beiden Tabellenvierten spielten in der folgenden Saison in der in Landesliga umbenannten Bezirksoberliga.

Gruppe A 
In der Gruppe A qualifizierten sich die zweite Mannschaft des VfL Osnabrück, die im Saisonverlauf den zehnten Rang in der Staffel West belegt hatte, und der Meister der Bezirksoberliga Lüneburg, Teutonia Uelzen, für die eingleisige Oberliga. Der Neunte der Staffel Ost, SVG 07 Göttingen, erreichte das Entscheidungsspiel, während der Vizemeister der Bezirksoberliga Braunschweig, MTV Wolfenbüttel, in der Landesliga verblieb. Der Meister der Bezirksoberliga Braunschweig Dostluk Spor Osterode hatte auf die Teilnahme verzichtet.

|}

|}

Gruppe B 
In der Gruppe B qualifizierten sich der TuS Güldenstern Stade, der im Saisonverlauf den zehnten Rang in der Staffel Ost belegt hatte, und der Meister der Bezirksoberliga Hannover, SV Arminia Hannover, für die eingleisige Oberliga. Der Neunte der Staffel West, SC Langenhagen, erreichte das Entscheidungsspiel, während der Meister der Bezirksoberliga Weser-Ems, FC Schüttorf 09, in der Landesliga verblieb.

|}

|}

Entscheidungsspiel 
Im Entscheidungsspiel der beiden Tabellendritten setzte sich der SC Langenhagen deutlich mit 3:0 gegen die SVG Göttingen 07 durch. Die Partie fand auf neutralem Platz statt.

|}

Weblinks 
 Oberliga Niedersachsen West 2009/10 und Oberliga Niedersachsen Ost 2009/10 bei kicker.de
 Oberliga Niedersachsen West 2009/10 und Oberliga Niedersachsen Ost 2009/10 bei fussballdaten.de
 Oberliga Niedersachsen West 2009/10 und Oberliga Niedersachsen Ost 2009/10 bei weltfussball.de

2009
Fußballsaison 2009/10